Открытый чемпионат Аргентины по теннису 2015 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 23 февраля по 1 марта.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Давид Феррер
 Парный турнир —  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес

Общая информация 
Первым сеяным одиночного турнира стал Рафаэль Надаль (№ 3 в мире на тот момент). Испанец смог уверенно выиграть титул, не проиграв своим соперникам ни одного сета. В финале он обыграл местного теннисиста Хуана Монако, который в третий раз участвовал в решающем матче соревнований в Буэнос-Айресе (до этого в 2007 году его финал окончился победой, а в 2009 году также поражением. Чемпион последних трёх розыгрышей Давид Феррер не защищал свой титул.

В парном турнире прошлогодние чемпионы  Марсель Гранольерс и Марк Лопес также не защищали свой титул. В их отсутствие победу одержали Яркко Ниеминен и Андре Са, которые в первом раунде выбили с турнира первых номеров посева Пабло Куэваса и Давида Марреро.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Рафаэль Надаль обыграл  Хуана Монако со счётом 6-4, 6-1.
 Надаль выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 65-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Монако сыграл свой 1-й одиночный финал и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Рафаэль Надаль
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Хуан Монако
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Яркко Ниеминен /  Андре Са''' обыграли  Пабло Андухара /  Оливера Мараха со счётом 4-6, 6-4, [10-7].
 Ниеминен выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Са выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Аргентины по теннису
 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Аргентина
Теннис
Февраль 2015 года
Март 2015 года
2015